Skrót COTW może oznaczać:
 Composer of the Week – program radiowy nadawany w  BBC Radio 3
 Children of the World – album Bee Gees
 Castle of the Winds – gra RPG
 "Colors of the Wind" – piosenka z filmu Pocahontas
 Coalition of the Willing – Wielonarodowe siły zbrojne w Iraku